Carl Leche kan syfta på:

* Carl Leche (1801–1878), svensk språk- och ämbetsman
 Carl Leche (1867–1934), svensk sjömilitär